Hebbes.be, een Vlaamse zoekertjeswebsite
 USKV Hebbes, een Utrechtse studentenkorfbalclub